Příjmení Křička má více nositelů:

 Čeněk Křička (1858–1948), český architekt, stavitel a podnikatel
 Jaroslav Křička (1882–1969), český hudební skladatel a dirigent
 Petr Křička (1884–1949), český básník, autor literatury pro děti a překladatel

 Kateřina Křičková (* 1968), česká překladatelka a spisovatelka, uměleckým jménem Catherine-Ébert-Zeminová

Externí odkazy 
 

Česká příjmení